Sakarjan (; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Igitowitsch Sakarjan (* 1989), russischer Boxer im Halbweltergewicht
 Lussine Sakarjan (1937–1992), sowjetisch-armenische Opernsängerin
 Wardan Sakarjan (* 1970), deutscher Boxer armenischer Herkunft